Az UNFP-díjakat az Union nationale des footballeurs professionnels osztja ki minden évben a Ligue 1-ben és Ligue 2-ben szereplő játékosoknak, edzőknek és játékvezetőknek. A legnagyobb presztízzsel az UNFP Hónap játékosa díj bír.

1988-ban Oscars du football néven alapították, 2004 óta fut jelenlegi nevén, miután az Oscar-díj szervezőbizottsága kifogásolta a névadást. A díjátadó gálát a Canal+ élőben közvetíti.

Ligue 1

Az év játékosa

Az év fiatal játékosa

Az év kapusa

Az év edzője

Az év gólja 
A többi díjjal ellentétben az év gólját a közönség választja meg.

Az év csapata 

A kiemelt játékosok korábban is szerepeltek az év csapatában.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ligue 2

Az év játékosa

Az év kapusa

Az év edzője

Az év csapata

2002–03

2003–04

2004–05

2005–06

2006-07

2007–08

2008–09

2009–10

2010–11

2011–12

2012–13

2013–14

2014–15

Division 1 Féminine

Az év játékosa

Az év fiatal játékosa

Források 
SportPalmares

Francia labdarúgás
Az év játékosai díjak nemzetek szerint